Verlorene Mädchen ist Titel oder -bestandteil:
Helen Dorn: Verlorene Mädchen, deutscher Fernsehfilm von Alexander Dierbach (2017)
 Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen, Fernsehfilm (2016)
 Das verlorene Mädchen, deutscher Fernsehfilm (2019)
 Das Zuchthaus der verlorenen Mädchen, Frauengefängnisfilm (1974)
Siehe auch:
Gefallenes Mädchen